Tobakslagen kan syfta på:
 Finska tobakslagen
 Svenska tobakslagen – en lag i Sverige från 1993